Fajzabad może dotyczyć:
 Fajzabad – miasto w Afganistanie, w prowincji Badachszan
 Fajzabad – miejscowość w Afganistanie, w prowincji Dżozdżan
 Fajzabad – powiat w Afganistanie, w prowincji Dżozdżan

Zobacz też 
 Faizabad – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Faizabad – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Faizabad – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh

de:Faizabad
nl:Faizabad
ru:Файзабад